Sequens kan verschillende betekenissen hebben:
sequens (muziek)
Sequens (gregoriaans)
sequens, het Engelse woord voor sequentie, een begrip uit de filmwereld.